Ирина Александровна Ермакова (род. , Керчь) — русский поэт, переводчик. Лауреат Большой премии «Московский счёт» (2008, 2016).

Биография 

Родилась под Керчью в семье инженеров-мостовиков. Окончила Московский институт инженеров транспорта по специальности «Мосты и тоннели» (1974). 12 лет работала инженером-конструктором по проектированию мостовых сооружений.

1987 — первая публикация.

В конце 80-х вела литературную студию в ДК «Красный Октябрь». В это же время начинает работать редактором. С конца 90-х занимается поэтическим переводом. В 1995 принята в Союз писателей Москвы. Участвует во многих отечественных и международных поэтических фестивалях. В 2000 книга «Стеклянный шарик»  — лауреат сетевого конкурса «Улов». В 2002 книга «Колыбельная для Одиссея»  вошла в короткие списки премий «Антибукер» и «Аполлона Григорьева», стала дипломантом премии «Московский счёт», а в 2008 году — книга «Улей» стала лауреатом этой премии.

С 2003 член Русского ПЭН-центра.

Ведёт поэтические мастер-классы. Входит в жюри литературных премий.

Печатается в журналах «Арион», «Вестник Европы», «Дружба народов», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новый мир», «Октябрь», «Рубеж» и других изданиях.

Стихи переведены на английский, арабский, болгарский, итальянский, каталонский, китайский, латышский, македонский, немецкий, польский, португальский, румынский, сербо-хорватский, французский и другие языки.

Живёт в Москве.

Книги 

 Ермакова И. А. Провинция. — М.: Центр ПРО, 1991. С. 96.
 Ермакова И. А. Виноградник. — М.: Исида, 1994. С. 90.
 Ермакова И. А. Стеклянный шарик. — М.: Наша марка, 1998. С. 64.
 Ермакова И. А. Колыбельная для Одиссея. — М.: Журнал поэзии «Арион», 2002. С. 120.
 Ермакова И. А. Улей. — М.: Воймега, 2007. С. 84.
 Ermakova Irina Ninna-nanna per Odisseo e altre poesie. — Italia: Novara, 2008 (в переводе на итальянский). С. 64.
 Ермакова И. А. В ожидании праздника. — Владивосток: Альманах «Рубеж», 2009. С. 132.
 Ермакова И. А. Алой тушью по чёрному шелку. — М.ː О. Г. И.-Б. С. Г.-Пресс, 2012. С. 168. ISBN 978-5-93381-305-7.
 Ермакова И. А. Седьмая. — М.ː Воймега, 2014. — С. 88.
 Ермакова И. А. Легче легкого. Книга стихов. – М.: Воймега: Ростов-на-Дону: Prosodia, 2021. С.76. (Серия «Действующие лица»).

Цитаты 

 «Ермакова творит миф, убедительно подкрепляя его достоверность вереницей образов. Энергетика превращений, скорость смены кадров затягивают, создают вихревой ритм происходящего, окружающая действительность — вода, воздух, краски, звуки, ощущения, деревья, птицы, люди, боги, книги — все это естественным образом живёт и взаимодействует в стихах». — Афанасий Мамедов, 2003.
 «Ермакова последовательна в своем стремлении сближать дальнее и противоположное, в её стихах подробная житейская деталь, предельно точно прописанная, сопряжена с мощной всеобъемлющей метафорой. При этом полисемичность её лексики свободно перемещает наше восприятие от легкой ироничной игры к драматическому движению образа и сюжета». — Даниил Чкония, 2008.
 «Полная естественность речи, чувства — чуждая очарованию эскаписткого сдвига и похожая на простой разговор с ничем не отгороженным от практической жизни человеком — чьей-то опорой и так далее; это стихи „с корнями“, и корни — не в литературной какой-нибудь традиции, а в человеке, неповторимо-неискажённом… Талант у Ирины Ермаковой огромный, но, кажется, главное, что он вровень с этим самым прямым чувством жизни, никак от него не отделим… Книги Ермаковой найдите и почитайте все, какие есть, но начните с этой, „Седьмой“». — Василий Бородин, 2014.

Премии 

 Сетевой конкурс «Улов» (2000) "за книгу «Стеклянный шарик» ".
 Премия журнала поэзии «Арион» (2004) «за приоритет личностного образа в поэзии».
 Премия журнала «Октябрь» (2004, 2010) «за лучшую поэтическую подборку года».
 Премия Anthologia (2007) «за высшие достижения в современной поэзии».
 Международная поэтическая премия «LericiPea» (2008, Италия) «за верность выбранному поэтическому пути, постоянство в поиске новых языковых возможностей и в стремлении к самовозрастанию».
 Премия «Московский счёт» (Большая премия 2008, 2016, Специальная премия 2013) «за лучшую поэтическую книгу года».
 Международная Волошинская премия (2015) "за книгу «Седьмая»".
 Премия «Венец» (2016) «за стихи последних лет»

Критика 

 Губайловский В. Борисов камень  // Новый мир — 2001. — № 2.
 Василькова И. Так происходит жизнь…  // Новый мир — 2003. — № 2.
 Мамедов А. Между временем и культурой  // Дружба народов — 2003. — № 4.
 Вежлян Е. Мистерия света  // Новый мир — 2008. — № 1.
 Абдуллаев Е. Воздушный жизненный звук  // Интерпоэзия — 2008. — № 1.
 Костюков Л. Большая перемена  // Арион — 2008. — № 1.
 Муратханов В. Тонкие книги  // Дружба народов — 2008. — № 1.
 Аксёнова-Штейнгруд С. // На границе традиции // Октябрь — 2008. — № 7.
 Чкония Д. Живая жизнь Ирины Ермаковой  // Дружба народов — 2008. — № 9.
 Югай Л. Чтоб мне провалиться между строчек  // Вопросы литературы — 2009. — № 6.
 Куллэ В. Отогревающая речь  // Арион — 2009. — № 4.
 Погорелая Е. Из книжных лавок  // Арион — 2012. — № 2.
 Балла О. Японским языком говорю тебе // НГ EX LIBRIS — 2012. — 02/09.
 Василькова И., Строкина, А. Презентация книги «Седьмая» .
 
 Бородин В. Берег рядом  // Лиterraтура — 2014. — № 51.
 Погорелая Е. Из книжных лавок  // Арион — 2014. — № 4.
 Костюков Л. Седьмая  // Интерпоэзия — 2014. — № 4.
 Балла О. Ирина Ермакова. Седьмая // Гвидеон — 2014. — № 11.
 Гарбер М. Эффект бабочки  // Лиterraтура — 2015. — № 51.
 Абдуллаев Е. Тристих  // Октябрь — 2015. — № 4.
 Бак Д. Я всю жизнь держалась на честном слове…  // Октябрь — 2011. — № 6.
 Карпенко А. Нелинейное мышление Ирины Ермаковой  // Поэтоград — № 34 (186), 2015.

Разговоры 

 Татьяна Бек Стихи были всегда. Интервью // Вопросы литературы — 2003. — № 4.
 Леонид Костюков Нейтральная территория. Интервью  // polit.ru — 2010. — 24 февр.
 Елена Семенова Метаморфозы. Интервью  // НГ EX LIBRIS — 2014. — 23/10.
 Премия «Дебют» 2009.

Участие в фестивалях и конгрессах 
 Международный конгресс, посвященный 200-летию А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге.
 Проект «Шелковый путь поэзии», соединяющий поэтов стран СНГ.
 Международный Тихоокеанский конгресс «Экология и культура» во Владивостоке.
 «Конгресс русской книги» в Баку (Азербайджан).
 Международные поэтические фестивали в Македонии, Польше, Румынии, Израиле и др. странах.
 «Фестиваль поэзии на Байкале» с выступлениями в Сибирских городах от Иркутска до Братска.
 «Всероссийский поэтический фестиваль имени Марины Цветаевой».
 Международный московский поэтический фестиваль «Москва — город поэтов».

Ссылки 

 Ирина Ермакова на сайте Журнальный Зал .
 Ирина Ермакова на сайте Новая литературная карта России .
 Ирина Ермакова на сайте Вавилон .
 Ирина Ермакова на сайте журнала поэзии Арион .
 Ирина Ермакова на сайте Литературное радио .

Источники 

Русские поэты